Extra kan syfta på:

 Extra (Coop) – norsk dagligvarukedja
Extra (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
Extra (tuggummi) – ett tuggummimärke i olika smaker
Extra! Extra! – ett svenskt TV-program som sändes på TV3 2006–2012